FVL steht für:
 Faktor-V-Leiden-Mutation
 Bahnhof Bad Vilbel (DS100-Code)
 Future Vertical Lift, ein Rüstungsprogramm der USA
 Frankfurter Verein für Luftfahrt, Verein zur Förderung der ausübenden Flugtechnik mit Sitz in Egelsbach

Abkürzung